{{Музыкальный альбом
 |Название     = Diaspora
| Тип          = студийный альбом
|Исполнитель  = Наташи Атлас
 |Обложка      = Diaspora atlas.jpg
 | Выпущен      = март 1995
 |Жанры        = Этническая музыкаЭлектронная музыка
 |Длительность = 
 |Лейблы       = Nation RecordsMCA
 |Продюсер     = Transglobal Underground
 |Страна       = 
 |Обзоры       = * Allmusic  ссылка
 |Предыдущий   = 
 |Год          = 1995
| Следующий = Halim| След_год = 1997
}}Diaspora — дебютный студийный альбом певицы Наташи Атлас, вышедший в 1995 году.

 Список композиций 
Все треки написаны Наташей Атлас, Кант Дубалой, Хамидом Мату Ати Аланом.
 «Iskanderia» − 5:15
 «Leysh Nat' Arak» — 6:07
 «Diaspora» (Atlas/Count Dubulah/Hamid ManTu/Attiah Ahlan/Neil Sparkes) — 6:47
 «Yalla Chant» — 5:53
 «Alhambra Part 1» (Atlas/Count Dubulah/Hamid ManTu/Attiah Ahlan/Larry Whelan) — 1:20
 «Duden» — 6:41
 «Feres» (Atlas/Essam Rashad) — 7:38
 «Fun Does Not Exist» — 5:56
 «Dub Yalil» (Atlas) — 5:56
 «Iskanderia» (Atlas Zamalek) — 5:15
 «Diaspora» (Ballon Theatre mix) — 7:02
 «Fun Does Not Exist» (Dolmus mix) — 6:21

 Бонус треки 
Все треки взяты с японской кавер-версии альбома Diaspora''.
  «Coulishi» — 5:08
 «Duden» (Day Trip to Sousse mix) — 7:00
 «Duden» (Indian Jungle Book mix) — 6:11

Чарты

Примечания 

Альбомы Наташи Атлас